Víktor Demianenko puede referirse a:

 Víktor Demianenko (boxeador), boxeador soviético; o
 Víktor Demianenko (judoka), yudoca kazajo.